Haskins (Ohio), plaats in de Verenigde Staten
 Dennis Haskins (1950), Amerikaans acteur